Д-5:
 Д-5 «Спартаковец» — советская дизель-электрическая подводная лодка, 1930 г.
 85-мм танковая пушка образца 1943 года (Д-5) — советская танковая пушка конструкции КБ завода № 9, устанавливалась на танках и самоходных орудиях.
 Д-5 (парашют) — парашют для учебно-тренировочных прыжков из транспортных самолётов.
 Д-5 (ракетный комплекс) — ракетный комплекс для советских атомных подводных лодок с ракетами Р-27, принятый на вооружение в 1968 г.